„Angelo Emo” („Emo”) – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina:
 „Angelo Emo” – krążownik pancernopokładowy z lat 80. XIX wieku, ex-grecki „Salamis”, którego nazwę zmieniono na „Dogali”
 „Angelo Emo” – okręt podwodny typu Pietro Micca z okresu międzywojennego
 „Emo” – okręt podwodny typu Marcello z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów